Pleyel är en fransk pianotillverkare.

Innehavare 
 Ignace Pleyel (1757-1831)
 Camille Pleyel (1788–1855)
 Auguste Wolff (1821-1887)
 Gustave Lyon (1857-1936)
 Hubert Martigny (född 1939)

Källor

Externa länkar 
 Pleyels webbplats

Pianotillverkare
Franska musikinstrumentmakare